Ensay peut désigner :
 Ensay, une île du Royaume-Uni en Écosse ;
 Ensay, une ville de l'État de Victoria en Australie.